Therapeutisches Verfahren in der Alternativmedizin
Esoterik